Contea di Lushan – contea cinese dell'Henan
 Contea di Lushan – contea cinese del Sichuan